Simpson County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Simpson County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Simpson County (Mississippi) – okres státu Mississippi